I due amici (Les Deux Amis) – favola di Jean de La Fontaine
 Les Deux Amis – romanzo breve di Honoré de Balzac del 1830
 Les Deux Amis ou le Négociant de Lyon – dramma teatrale di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais del 1770
 Les Deux Amis – cortometraggio del 1910 diretto da Étienne Arnaud
 Due amici (Les deux amis) – film del 2015 diretto da Louis Garrel

Pagine correlate 
Deux amis
Les Deux Amies